Ouolonkoto peut désigner :
 Ouolonkoto, la commune rurale du département de Bobo-Dioulasso
 Ouolonkoto, la commune rurale du département de Kangala

Homonymie de localités